Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1964 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Roy Emerson je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Roy Emerson (prvak)
  Dennis Ralston (četrtfinale)
  Rafael Osuna (polfinale)
  Chuck McKinley (polfinale)
  Fred Stolle (finale)
  Manuel Santana (drugi krog)
  Nicola Pietrangeli (drugi krog)
  Arthur Ashe (četrti krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1964